

Patronyme 
 David Jarolím (1979-), joueur de football tchèque.
 Karel Jarolím (1956-), joueur et entraîneur de football tchèque.
 Lukáš Jarolím (1976-), joueur de football tchèque.
 Tomek Jarolim (1983-), artiste plasticien français.

Homonymie de patronyme